Сен-Жерме́н-де-Конфола́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 65 км на південний схід від Пуатьє, 65 км на північний схід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Жермен-де-Конфолан було приєднано до муніципалітету Конфолан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-де-Конфолан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта